Frequenzumsetzer steht

 in der Energietechnik für einen Frequenzumrichter, der die Frequenz elektrischer Energie umsetzt; z. B. die Netzfrequenz in eine für den Verbraucher benötigte Frequenz umsetzt;
 in der Nachrichtentechnik für eine Baugruppe, die ein Nutzsignal (Bandpasssignal) aus einem bestimmten Frequenzbereich in einen anderen Frequenzbereich umsetzt; siehe Mischer.
 in der Optik für Frequenzvervielfachung wie Frequenzverdopplung oder Higher Harmonic Generations